Красноура́льск — населённые пункты в России:

 Красноуральск — город в Свердловской области.
 Городской округ Красноуральск — муниципальное образование в Свердловской области.
 Красноуральск — село в Беляевском районе Оренбургской области.
 Красноуральск — село в Новоорском районе Оренбургской области.